Víctor Sagi i Vallmitjana (Barcelona, 1921 - 2014), publicista i pilot d'automobilisme català
 Víctor Sagi i Montplet (Barcelona, 12 de febrer de 1946), navegant i pilot d'automobilisme català